Ти́со () — словацкая фамилия.

 Тисо, Йозеф (1887—1947) — президент Первой Словацкой республики.
 Тисо, Штефан (1897—1959) — последний премьер-министр Первой Словацкой республики, троюродный брат Йозефа Тисо.